Томас Пек (, 2 грудня 1981, Клагенфурт-ам-Вертерзе) — австрійський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Австрії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1998 року виступами за команду «Клагенфурт».

З 2000 по 2004 виступав за команду Массачусетського університету. На правах вільного агента перейшов до клубу НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» найчастіше правда він виступав за фарм-клуб «Гартфорд Вулвс Пек».

Сезон 2008/09 провів у складі «Нью-Йорк Айлендерс». Два наступних сезони відіграв за швейцарський «Рапперсвіль-Йона Лейкерс».

Сезон 2012/13 Томас захищає кольори шведського МОДО.

Завершував захисник свою кар'єру на батьківщині відігравши чотири сезони за рідну команду «Клагенфурт» (три сезони) та «Грац Найнті Найнерс» (один сезон).

Загалом провів 122 матчі в НХЛ, включаючи 4 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Австрії.

Статистика

Командна

Збірна

Посилання 
 

австрійські хокеїсти
Гравці збірної Австрії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти «Клагенфурта»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Рапперсвіля»
Хокеїсти МОДО
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎‎
Уродженці Клагенфурта